Mundo Novo (Bahia), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Bahia
Mundo Novo (Goiás), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Goiás
Mundo Novo (Mato Grosso do Sul), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Mato Grosso do Sul